Excuse My French peut faire référence à
 Excuse My French, une série télévisée canadienne (1974), 
 Excuse My French, une émission de télévision britannique (2006),
 Excuse My French, un album de French Montana (2013).